Feldheim ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Feldheim (Mühlenbecker Land), Wohnplatz der Gemeinde Mühlenbecker Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Feldheim (Niederschönenfeld), Ortsteil von Niederschönenfeld, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Feldheim (Treuenbrietzen), Ortsteil von Treuenbrietzen, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Feldheim (Hungen), Wüstung bei Hungen, Landkreis Gießen, Hessen, siehe Kleinkastell Feldheimer Wald #Lage und Forschungsgeschichte

in Polen:
 Feldheim O.S., früherer deutscher Name von Ogonów, Ort der Gmina Kamiennik, Woiwodschaft Opole

Feldheim ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Veltheim
 Feldham